VM i håndbold henviser til flere artikler:

Markhåndbold:
VM i markhåndbold

Strandhåndbold:
VM i strandhåndbold

VM i håndbold